Порталес има више значења:

 Порталес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Порталес (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Порталес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику